Udmurtisk (på dansk også votjakisk og udmurt) er et uralsk sprog som tales i Republikken Udmurtien, Rusland, hvor det har officiel status ved siden af russisk.

Sproget er modersmål for ca. 340.000. Sproget fik for nylig bredt kendt, da en gruppe bedstemødre, "Buranovskie Babusjki", vandt det russiske melodigrandprix 2012 med en sang sunget på udmurtisk og engelsk.

Alfabet 
Sproget skrives med det kyrilliske alfabet og har i forhold til russisk 5 ekstra bogstaver(Ӝ/ӝ, Ӟ/ӟ, Ӥ/ӥ, Ӧ/ӧ, og Ӵ/ӵ).

Kilder

Eksterne henvisninger 

Det udmurtiske alfabet og udtale
Mikhail Zhivlov: "Studies in Uralic vocalism I: A more economical solution for the reconstruction of the Proto-Permic vowel system" (Journal of Language Relationship • Вопросы языкового родства • 4 (2010) • Pp. 167–176) 
Udmurtiens Universitet (udbyder udmurtiskkurser for engelsk talende) 

Permiske sprog
Sprog i Rusland
Republikken Udmurtien